San Zeno puede referirse a:
 San Zeno Naviglio, localidad y comuna italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía
 San Zeno di Montagna, localidad y comuna italiana de la provincia de Verona, región de Véneto